Movimiento Canarias Libre, moviment nacionalista històric de les Illes Canàries
 Limfoma de cèl·lules del mantell (del seu nom en anglès Mantle Cell Lymphoma), tipus rar de limfoma dels limfòcits B
 Sistema monoclínic (del seu nom en anglès Monoclinic Lattice), sistema cristal·lí que té una direcció de simetria
 Music Composition Language, seqüenciador de programació per passes del sistema Fairlight CMI de composició musical
 Maximum Contaminant Level, estàndard tècnic sobre qualitat de l'aigua potable establert per l'Environmental Protection Agency dels Estats Units
 Polihidroxialcanoat MCL (de l'acrònim en anglès Middle Chain Length), polihidroxialcanoat obtingut per biosíntesi